Марія Кириленко і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але цього разу Кириленко вирішила не брати участі. Чжен грала в парі з Оленою Бовіною, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Віра Душевіна і Луціє Градецька.
Квета Пешке і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Mercury Insurance Open, парний розряд
Southern California Open